Георгиевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Георгиевская волость — в Слободском уезде Вятской губернии. 
 Георгиевская волость — в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии. 
 Георгиевская волость — в Варнавинском уезде Костромской губернии. 
 Георгиевская волость — в Кинешемском уезде Костромской губернии. 
 Георгиевская волость — в Кологривском уезде Костромской губернии. 
 Георгиевская волость — в Солигаличском уезде Костромской губернии. 
 Георгиевская волость — в Белозерском уезде Новгородской губернии. 
 Георгиевская волость — в Ново-Николаевском уезде Томской, затем Новониколаевской губернии. 
 Георгиевская волость — в Ефремовском уезде Тульской губернии. 
 Георгиевская волость — в Рыбинском уезде Ярославской губернии.

См. также